Kaloyan puede referirse a:
 Kaloján o Kaloyan, emperador del Segundo Imperio búlgaro de 1197 a 1207.
 Kaloján (sebastocrátor), un noble búlgaro del siglo XIII.
 Kaloyan (Plovdiv), una localidad al sur de Bulgaria.
 Kaloyan (Varna), una localidad al norte de Bulgaria.
 Kaloyan, una película búlgara.